LAssociação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD, en català: Associació Brasilera de Productors de Discs) és una entitat representativa oficial de les discogràfiques al mercat brasiler.

Els seus membres principalment són les companyies discogràfiques i els distribuïdors discogràfics, que segons dades pròpies de l'ABPD "creen, produeixen i distribueixen aproximadament el 85% de totes les produccions sonores produïdes i venudes a Brasil".

Referències

Enllaços externs 
 

Música del Brasil
ABdPdD